Mecze grupy B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 13 do 15 maja 2005 roku w węgierskim mieście - Tiszaújváros.

W grupie B znalazły się cztery drużyny: Azerbejdżan, Mołdawia, Słowenia oraz Węgry.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Słowenia, wygrywając wszystkie swoje mecze, tracąc dwa sety.

* W poszczególnych sekcjach opisujących mecze podani są wszyscy zawodnicy występujący w meczu, bez podziału na skład wyjściowy i zmienników.

Tabela 
Grupa B

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

Mołdawia – Słowenia 
Piątek, 13 maja 2005
15:30 (UTC+2) - Sportcentrum, Tiszaújváros – Widzów: 50

 I sędzia: Dražen Franolić (Chorwacja)
 II sędzia: Zoltán Juhász (Węgry)
 Czas trwania meczu: 81 minut

Węgry – Azerbejdżan 
Piątek, 13 maja 2005
18:00 (UTC+2) - Sportcentrum, Tiszaújváros – Widzów: 750

 I sędzia: Milan Labašta (Czechy)
 II sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 Czas trwania meczu: 73 minuty

Słowenia – Azerbejdżan 
Sobota, 14 maja 2005
15:30 (UTC+2) - Sportcentrum, Tiszaújváros – Widzów: 110

 I sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 II sędzia: Milan Labašta (Czechy)
 Czas trwania meczu: 101 minut

Mołdawia – Węgry 
Sobota, 14 maja 2005
18:00 (UTC+2) - Sportcentrum, Tiszaújváros – Widzów: 650

 I sędzia: Jure Stegnar (Słowenia)
 II sędzia: Dražen Franolić (Czechy)
 Czas trwania meczu: 73 minut

Azerbejdżan – Mołdawia 
Niedziela, 15 maja 2005
15:00 (UTC+2) - Sportcentrum, Tiszaújváros – Widzów: 80

 I sędzia: Zoltán Juhász (Węgry)
 II sędzia: Jure Stegnar (Słowenia)
 Czas trwania meczu: 99 minut

Węgry – Słowenia 
Niedziela, 13 maja 2005
17:30 (UTC+2) - Sportcentrum, Tiszaújváros – Widzów: 600

 I sędzia: Milan Labašta (Czechy)
 II sędzia: Dražen Franolić (Chorwacja)
 Czas trwania meczu: 118 minut

Nagrody indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje szerokie składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na koniec sezonu 2004-05.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.
 Zawodnicy oznaczeni symbolem "+" zostali wyselekcjonowani do kadry z szerokiego składu.

Azerbejdżan 
Trener: Oktaj MusajewAsystent: Nikołaj Miroszniczen

Mołdawia 
Trener: Artur RomaszczanAsystent: Genrih Kasparow

Z numerami podanymi w nawiasie zawodnicy grali w głównym turnieju kwalifikacyjnym.

Słowenia 
Trener: Gregor HribarAsystent: Iztok Kšela

Węgry 
Trener: György DemeterAsystent: József Forman

Linki zewnętrzne 
 

2005 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006